

Persone 
 Pero da Ponte (fl. 1235-1260) – poeta galiziano
 Oldrado da Ponte (...-1343 circa) – giurista italiano
 Antonio Da Ponte (...-1429) – vescovo e patriarca italiano
 Giovanni dal Ponte o da Ponte (1385-1457) – pittore italiano
 Nicolò Da Ponte (1491-1585) – doge della Repubblica di Venezia
 Bartolomeo da Ponte Tresa (1495 circa-1557 circa) – pittore svizzero
 Paolo da Ponte (...-1578) – ingegnere italiano
 Antonio da Ponte o dal Ponte (1512-1597) – scultore e architetto italiano
 Lorenzo Da Ponte (1695-1768) – vescovo italiano
 Paolo Da Ponte (1709-1791) – arcivescovo italiano
 Bonifacio Da Ponte (1726-1810) – vescovo italiano
 Giovanni Maironi da Ponte (1748-1833) – scienziato e scrittore italiano
 Lorenzo Da Ponte (1749-1838) – presbitero, poeta e librettista italiano naturalizzato statunitense

Storia 
 Da Ponte – famiglia nobiliare veneziana

Pagine correlate 
 Daponte
 Del Ponte
 Ponte (disambigua)